Die Life Time Chicago Open 2019 fanden vom 16. bis 20. Oktober 2019 in Chicago in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Vorjahressieger war Ryan Cuskelly, der im Viertelfinale gegen Shahjahan Khan ausschied. Das Finale gewann Adrian Waller gegen Campbell Grayson mit 11:7, 11:4 und 11:3.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Chua Man Chin und Chris Fuller einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2019/20
Squashturnier in Chicago